Єлінек () — чеське прізвище. Відомі носії:

 Ельфріде Єлінек (1946) — австрійська письменниця.
 Георг Єллінек (16 червня 1851, Лейпциг, — 12 січня 1911, Гайдельберг) — німецький юрист, державознавець, представник юридичного позитивізму.
 Едвард Єлінек (1855—1897) — чеський письменник.
 Жужі Єлінек (1920—2016) — югославська і хорватська стиліста, модельєр, письменниця
 Томаш Єлінек (1962) — чеський хокеїст.
 Густав Єлінек (?–1912+) — київський диригент, гобоїст, педагог чеського походження.

Чеські прізвища